Júpiter (mitologia), pare dels déus al panteó romà
 Club Esportiu Júpiter, club de futbol del Poble Nou (Barcelona)
 Arbre de Júpiter (Lagerstroemia indica), espècie d'arbre caducifoli originari de la Xina, Corea i Japó 
 Astronomia:
 Júpiter (planeta), el planeta més gran del Sistema Solar 
 Júpiter excèntric, planeta gegant gasós que orbita una estrella en una òrbita molt excèntrica com un cometa 
 Toponímia:
 Jupiter (comtat de Palm Beach), població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Jupiter Inlet Colony, població dels Estats Units a l'estat de Florida 
 Jupiter Island, població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Miscel·lània:
 Classe Júpiter, vaixells minadors de l'Armada Republicana espanyola construïts durant la segona Segona República 
 Jupiter (família de coets),